

Patronyme 

 Christopher Isham, physicien britannique ;
  (1869–1938), petite-fille d'Abraham Lincoln ;
 Mark Isham (né en 1951), trompettiste, claviériste et compositeur de jazz, de musique électronique et de musiques de films ;
 Steven Isham (1952-2008), musicien américain ;
 Valerie  Isham (née en 1947), probabiliste britannique.
  (né en 1958), réalisateur de clip vidéo.

Toponymie 

 , Civil parish du Northamptonshire ;
 Isham Park, parc new yorkais, situé au nord de Manhattan ;
 Isham Street, rue résidentielle de Manhattan ;

Prénom 
 
 Isham Jones, saxophoniste, bassiste et auteur-compositeur américain ;